Oberachthal ist der Ortsname von

 Oberachthal (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Oberachthal (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern